Pino blanco puede referirse a:
 El nombre común del árbol Pinus halepensis.
 El nombre común del árbol Pinus sylvestris.